gromada Glinik (powiat ropczycki) (dębicki/ropczycki)
 gromada Glinik (powiat wałbrzyski)

także:

 gromada Glinik Charzewski (powiat rzeszowski/strzyżowski)
 gromada Glinik Górny (powiat strzyżowski)
 gromada Glinik Polski (powiat jasielski)